Howland ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cornelius Howland (1838–1909), US-amerikanischer Genre-, Porträt- und Landschaftsmaler
 Benjamin Howland (1755–1821), US-amerikanischer Politiker
 Beth Howland (1941–2015), US-amerikanische Schauspielerin 
 Chris Howland (1928–2013), englischer Moderator, Schlagersänger und Schauspieler
 Emily Howland (1827–1929), US-amerikanische Pädagogin und Philanthropin
 Fred A. Howland (1864–1953), US-amerikanischer Politiker, Anwalt und Geschäftsmann
 Joseph Howland (1834–1886), US-amerikanischer Offizier, Politiker und Philanthrop
 L. Paul Howland (1865–1942), US-amerikanischer Politiker
 Olin Howland (1886–1959), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Oliver Aiken Howland (1847–1904), kanadischer Politiker
 Robert Howland (1905–1986), britischer Leichtathlet
 Sue Howland (* 1960), australische Leichtathletin
 William Holmes Howland (1844–1893), kanadischer Kaufmann, Sozialreformer und Politiker
 William Pearce Howland (1811–1907), kanadischer Politiker

Howland ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Howland (Maine), Penobscot County, Maine
 Howland Township, Trumbull County, Ohio

Siehe auch:

 Howlandinsel
 John Howland Award (John Howland Medal)
 Hovland